Ghafari ist der Familienname folgender Personen:

Mark Ghafari (* 1991), libanesisch-amerikanischer Basketballprofi
Zarifa Ghafari (* 1992), afghanische Kommunalpolitikerin

Siehe auch:
 Ghaffari